Cory kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles B. Cory
 Charles Barney Cory

Robotskapade auktorsförkortningar